Le terme série 3 peut faire référence à : 
 BMW Série 3, un type de voiture ;
 le Miaolingien, une époque géologique.